Томас Енквист је освојио турнир. У финалу је победио Тима Хенмана резултатом 7:6(7:5), 6:4.

Носиоци 

  Андре Агаси (друго коло)
  Пит Сампрас (треће коло)
  Магнус Норман (друго коло)
  Густаво Киртен (полуфинале)
  Јевгениј Кафељников (треће коло)
  Алекс Коређа (прво коло)
  'Томас Енквист (победник)
  Марат Сафин (треће коло)
|
  Лејтон Хјуит ''(прво коло) 
  Николас Лапенти ''(прво коло) 
  Никола Кифер ''(прво коло) 
  Хуан Карлос Фереро ''(прво коло) 
  Франко Сквилари ''(четвртфинале) 
  Јунес ел Ајнауи ''(одустао пре почетка такмичења) 
  Тим Хенман ''(финале) 
  Марк Филипусис ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2000.